{{Automatic taxobox
| name = 
| image = Quintinia serrata 02.jpg
| image_caption = Quintinia serrata
| image_width = 260px
|parent_authority = Takht. ex Reveal
|taxon = Paracryphiaceae
|authority = Airy Shaw, 1964
|subdivision_ranks = Роди
|subdivision = ParacryphiaQuintiniaSphenostemon
| wikispecies = Paracryphiaceae
}}
Паракрифієві (Paracryphiaceae) — родина квіткових рослин порядку паракрифієцвіті (Paracryphiales).

 Поширення 
Родина поширена у Південно-Східній Азії, Австралії та Новій Каледонії.

 Класифікація 

 Таксономія 
Родина включає 36 видів у 3 родах:
 Paracryphia Baker f. — 1 вид, ендемік Нової Каледонії.
 Quintinia A.DC — 25 видів;
 Sphenostemon'' Baill. — 10 видів.

Філогенія

Примітки 

Айстериди
Родини квіткових